Le tournoi de tennis de Dublin est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971 se dispute du 5 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lesley Turner et Betty Stöve.

En double mixte, la paire Evonne Goolagong et Fred Stolle enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dublin
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1971
Dublin